Puerta ist der Familienname folgender Personen:

 Antonio Puerta (1984–2007), spanischer Fußballspieler
 Fabián Puerta (* 1991), kolumbianischer Bahnradsportler
 Gustavo Puerta (* 2003), kolumbianischer Fußballspieler
 Mariano Puerta (* 1978), argentinischer Tennisspieler
 Ramón Puerta (* 1951), argentinischer Politiker

Siehe auch:

 La Puerta